Вальки — род рыб семейства лососёвых.
 Обыкновенный валёк — речная рыба семейства лососёвых рода вальков.
 Валёк — река в окрестностях Норильска, приток реки Норильская.
 Валёк (аэропорт) — местный аэропорт в Норильске.
 Валёк (посёлок) — нежилой посёлок около Норильска.
 Валёк — цилиндр, употребляемый для отжима белья, катания теста, и т. п.; часть многих машин.
 Валёк — утолщённая часть валькового весла около рукоятки.
 Валёк экипажный — деревянная или железная принадлежность упряжки; прикрепляется к ваге; на него надеваются постромки. 
 Валёк — деревянная прямоугольная пластина для выколачивания белья во время стирки, слегка изогнутая, с рукояткой.

Примечания